През 2003 г. професионалното състезание по снукър Бенсън Енд Хеджис Мастърс се провежда от 2 до 9 февруари.

Пол Хънтър, който се опитва да спечели трета поредна титла от Мастърса, отпада с 6 на 3 фрейма в полуфинала от Марк Уилямс, който по късно побеждава Стивън Хендри във финала и печели титлата.

В полуфиналния си мач срещу Кен Дохърти Стивън Хендри постига най-големия брейк за састезанието - 144 точки. Хендри също така пропуска 35-ата топка от максимален брейк от 147 точки в мача си срещу Джими Уайт.

Това е последния турнир Мастърс, който се спонсорира от Бенсън Енд Хеджис, заради забраната за реклама на тютюневи изделия която излиза през лятото на 2003 г.

Резултати 
Предварителен кръг:
  Алан МакМанъс 6 - 5  Марк Дейвис
  Стив Дейвис 6 - 4 Джо Суейл

Мастърс (снукър)